Krzysztof Żurek (ur. 1944) – polski taternik i alpinista.
 Krzysztof Żurek (ur. 1944, zm. 2009) – polski aktor.
 Krzysztof Żurek (ur. 1972, zm. 2022) – polski lektor, dziennikarz, aktor niezawodowy.